Griffith Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Griffith Island (ö i Antarktis),

Kanada 

 Griffith Island, Ontario, ö, 
 Griffith Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar